Morlang ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Morlang (* 1974), deutscher Politiker (Piratenpartei)
 Werner Morlang (1949–2015), Schweizer Publizist, Literaturvermittler, Übersetzer und Autor